Michel Le Tellier ist der Name folgender Personen:

* Michel Le Tellier (Staatsmann) (1603–1685), französischer Staatsmann
 Michel Le Tellier (Jesuit) (1643–1719), französischer Jesuit